Паласьос-де-Санабрия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 36,87 км². Население — 282 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы